jutro - dio dana
 jutro (ral) - mjera za površinu
 Jutro (sastav) - Sarajevski sastav, preteča Bijelog dugmeta
 Jutro (1967.) - film Puriše Đorđevića